Hryhorij Omelczenko – ukraiński polityk, z wykształcenia prawnik
 Ołeksandr Omelczenko – ukraiński polityk, były mer Kijowa, z wykształcenia inżynier budowlaniec
 Tetiana Omelczenko – ukraińska, a od 2016 roku azerska zapaśniczka walcząca w stylu wolnym